Марсе́ль Лебу́тт () — бельгийский футболист, выступавший на позиции вратаря. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.

Играл за футбольный клуб «Спа» из одноимённого города. На II Играх олимпиады 1900 года в Париже Лебутт входил в состав бельгийской команды, составленной из студентов университетов и усиленной несколькими игроками бельгийских клубов.

23 сентября бельгийцы встречались с французской командой, составленной в основном из игроков парижского «Расинга». И для Лебутта лично, и для всей его команды, игра завершилась неудачно: вратарь пропустил 6 мячей и бельгийцы уступили с крупным счётом 2:6. Поскольку французы, в свою очередь, тремя днями ранее уже проиграли представителям Великобритании, Лебутт и его товарищи по команде заняли третье место в общем зачёте.

Примечания

Ссылки 
 Марсель Лебутт на sports-reference.com  

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Футболисты Бельгии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1900 года